Typ 9 (auch Type 9 oder Typ IX) steht für
 Peugeot Typ 9, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Preußische T 9, die Gruppenbezeichnung mehrerer Typen von Tenderdampflokomotiven
 Proprotein Convertase Subtilisin Kexin Type 9, eine Serinprotease
 Sietas Typ 9, ein Küstenmotorschiffstyp der Sietas-Werft
 Typ 9, eines der PostScript-Fontformate